

Ismertető

Seth Cherry Hoffner segítséget kér Michaeltől a tusolóban, de ő nem segít neki, mert megjelenik Zsebes. A csapat folytatja az ásást az őrök pihenőjében. Sucre azon gondolkodik, hogyan fogják majd a kiásott törmeléket eltüntetni. Michael azt mondja, az udvaron kell észrevétlenül elszórni. Golyó megtalál egy kis adag követ. Amikor Michael és Sucre visszamegy az udvarról, Seth kiugrik a korlátról felakasztva magát. Lincoln azt mondja az öccsének, jól cselekedett, mert védte a szökést és ezzel a többieket is. Michael azt mondja, hogy az anyjuk nem erre nevelte őket. Az új fegyenc, Tweener szeretne beilleszkedni a rabok közé, de sem a feketék, sem a fehérek nem fogadják be. Zsebes kihasználja ezt: védelmet nyújtana Tweenernek, és barátja lenne, azonban ezt Tweener visszautasítja.

Veronica és Nick New Glarusba utazik, Nick apjának faházához. Szeretnék megtalálni Steadmant. 

Bellick figyelmezteti Abruzzit, hogy még fizetnie kell, különben átadja másnak a börtönmunkát. A csapatot kiküldi egy őr a pihenőről. Azt gondolják, bizonyára kitudódott a lyuk. Erről szó sincs, csupán egy rövid együttlét miatt kellett kimenniük.

Lincoln kérleli az egyik őrt, mivel neki is van gyereke, hadd hívja fel L. J.-t. Az őr megengedi. A hívás közben megérkezik Paul Kellerman és Daniel Hale. L. J. azonban meg tud előlük menekülni.

Sara elmegy Michael korábbi pszichológusához. Megtudja, hogy Michaelnek egy különleges betegsége van, ami az ő esetében inkább pozitív dolog: a különböző dolgoknak a részleteit is megfigyeli, megjegyzi.

L. J. nagy bajban van, és üzenetet hagy Nick telefonján. Veronica visszahívja, és azt mondja neki, hogy jöjjön Lake Mercerbe. Nem sokkal utána kap egy SMS-t, hogy ne oda, hanem New Glarusba menjen, mert a mobiltelefonját bemérték. A telefonját a Lake Mercerbe vezető buszon hagyja, Kellermant és Hale-t így félre tudja vezetni. L. J. megérkezik Veronicához és Nickhez.

Bellick elveszi Abruzzitól a börtönmunkát, és új munkásokat hoz. Ez veszélyt jelent a csapat számára, mert a munkások megtalálhatják a lyukat.

A szökés epizódjai

en:Tweener (Prison Break)